Die Abkürzung EBIC steht für:

 European Biostimulant Industry Council, Europäische Organisation der Hersteller von Biostimulanzien
 European Banks’ International Company, Europäische Bankenvereinigung
 EBIC-Standard siehe Electronic Banking Internet Communication Standard
Electron beam induced current, Messverfahren in der Elektronenmikroskopie

EBIC